Francisco da Hornay ist der Name folgender Personen:

* Francisco da Hornay († nach 1696), Herrscher der Topasse und Generalkapitän von Solor und Timor
 Francisco da Hornay II. († nach 1730), Herrscher der Topasse und Generalkapitän von Solor und Timor
 Francisco da Hornay III. († nach 1772), Herrscher der Topasse und Generalkapitän von Solor und Timor
 Francisco Ruas Hornay († 1976), timoresischer Adliger und osttimoresischer Freiheitskämpfer